Николай Николаевич Бубнов:
 Бубнов, Николай Николаевич (1880—1962) — русский и советский философ.
 Бубнов, Николай Николаевич (1903—1973) — советский актёр.
 Бубнов, Николай Николаевич (1922—2004) — советский и российский химик, лауреат Государственной премии СССР.